Ро́тберг (; ) — фамилия.
 Ротберг, Кюнтер (род. 1984) — эстонский дзюдоист.
 Ротберг, Рам (род. 1964) — командующий Военно-морских сил Израиля (2011—2016).
 Ротберг, Тынис Юрьевич (1882—1953) — эстонский и советский военный деятель, генерал-майор интендантской службы.

См. также 
 Институт детских болезней Ротберга
 Ройтберг